«Летний снеговик» — рисованный мультипликационный фильм, снятый режиссёром Борисом Тузановичем по мотивам одноимённой сказки Игоря Фарбаржевича. Восьмой и последний в серии мультфильмов о Маленьком Лисёнке.

Сюжет 
Маленький Лисёнок выходит из дома и видит, как с сосулек в лужи звонко падают капли. «Весна!» — радостно кричит он. Папа Лис отвечает: «Да-да. И бегут ручьи, и всё тает». И тут Лисёнок понимает: «Наш снеговик тоже растает!» Он бежит к снеговику, а за ним летит Ворона. «Это закон природы. Что-то я никогда не видела летних снеговиков», — заявляет Ворона и улетает, чтобы позвать Зайца и Ёжика. Вскоре прибежали и они. Подходит папа Лис, волшебной кистью рисует картину и с помощью волшебства перемещает туда снеговика, а чтобы ему не было скучно, рисует для него подружку.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

См. также 
 Маленький Лисёнок — главный герой мультипликационной серии.
 1989 — Сказка о старом эхо
 1990 — Земляничный дождик
 1991 — Мотылёк
 1992 — Туман из Лондона
 1992 — Эй, на том берегу!
 1993 — Еловое яблоко
 1994 — Лунная дорожка

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 1994 года
Мультипликационные фильмы ТО «Экран» РГТРК «Останкино»
Мультфильмы Бориса Тузановича
Маленький Лисёнок